Bens Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Bens Creek (Strawberry River), in Arkansas  
 Bens Creek (Turkey Creek), in Florida  
 Bens Creek (White River), in Indiana  
 Bens Creek (Klamath River), in Kalifornien 
 Bens Creek (Bogue Lusa Creek), in Louisiana  
 Bens Creek (Little Fishing Creek), in North Carolina 
 Bens Creek (Imnaha River), in Oregon 
 Bens Creek (Stonycreek River), in Pennsylvania 
 Bens Creek (Little Conemaugh River), in Pennsylvania 
 Bens Creek (South Tyger River), in South Carolina